Термин «квадратура» ( — придание квадратной формы) используется в науках и в астрологии.

Наука и техника

Математика 
Слово квадратура имело разные значения на разных этапах развития математики (см. подробнее: Квадратура (математика)) и может означать следующее.
 Построение квадрата, равновеликого данной фигуре (например, квадратура круга, Гиппократовы луночки). Первоначальное античное понимание вычисления площади.
 Нахождение площади криволинейной фигуры либо определённого интеграла, аналитически либо численно (см. Численное интегрирование). Расширение понятия отражает тот факт, что определённый интеграл есть площадь криволинейной трапеции.
 Нахождение неопределённого интеграла (см. Методы интегрирования). Решение дифференциального уравнения в квадратурах — нахождение решения в виде комбинации элементарных функций и интегралов от них.
 Число квадратных единиц в площади данной фигуры. Употребляется в основном в технике и быту («квадратура помещения 100 м²»).

Астрономия 
Квадратура — конфигурация Луны или верхней планеты (то есть планеты, более удалённой от Солнца, чем Земля) относительно Земли, когда угол планета-Земля-Солнце равен 90°.

Радиотехника 
Квадратура — общий термин, относящийся к сигналам, алгоритмам и устройствам обработки сигналов, означающий сдвиг фазы одного сигнала (квадратурного) относительно другого сигнала (опорного, синфазного) на 90°.

Астрология 
Квадратура — аспект с длиной эклиптической дуги в 90°, результат деления зодиакального круга на 4 части. Является напряжённым аспектом.

Искусство 
Квадратура — «придание квадратной формы» — приём и стиль декоративной росписи стен и плафонов, создающей иллюзию продолжения архитектуры в воображаемом пространстве.

Примечания